Vlastníci mohou být:
 osoby, mající něco ve vlastnictví
 Vlastníci (film), český film z roku 2019
 Vlastník (příbuzný), dítě bratrance či sestřenice.